Сепфо́ра (), также Сафрава () от Ципора ( «птица») — упоминаемая в Пятикнижии жена Моисея, дочь Иофора, жреца и вождя мадианитян.

Упоминания в Библии 
Сепфора была одной из семи дочерей Иофора (Рагуила в Пятикнижии и Ховава в ), жреца и князя мадианитян. В то время, когда евреи были рабами в Египте, Моисей убил египетского надсмотрщика, ударившего еврея, за что был приговорён фараоном к смерти. Моисею пришлось бежать из Египта в землю Мадиамскую (). Однажды он сидел у колодца, куда дочери Иофора привели отцовских овец. Появились другие пастухи и прогнали девушек, чтобы напоить своё стадо первыми. Моисей помог девушкам и напоил их стадо.

Когда девушки возвратились домой, их отец спросил: «Что вы так скоро пришли сегодня?». Девушки ответили: «Какой-то Египтянин защитил нас от пастухов, и даже начерпал нам воды и напоил овец [наших]». Иофор сказал: «Где же он? зачем вы его оставили? позовите его, и пусть он ест хлеб» ().

Моисей стал жить среди мадианитян. Иофор выдал за него свою дочь Сепфору, которая родила от него двух сыновей — Гирсама и Елиезера. .

После смерти египетского фараона Бог призвал Моисея вернуться в Египет. Моисей начал путь в Египет, взяв с собой жену и детей.

Один из её детей не был обрезан своевременно, и тогда Господь, явившись Моисею, угрожал ему смертью за такое нарушение Закона. Тогда Сепфора сделала обрезание каменным ножом, и бросила его, обагренного свежею кровью, к ногам Моисея с восклицанием: «ты жених крови у меня, жених крови — по обрезанию» ().

После Исхода евреев из Египта Иофор встретился с Моисеем, приведя Сепфору, перед тем возвращённую, и сыновей Моисея ().

Тёмнокожесть жены Моисея 

Ещё одно упоминание о Сепфоре в Библии (), когда Мириам и Аарон упрекают Моисея за то, что взял в жёны «», то есть жительницу Куша, или Нубии. Сами мадианитяне имели тёмную кожу и назывались кушим — еврейским словом, обозначающим темнокожих людей.

Древние и средневековые иудейские источники спорят о том, была ли Сепфора кушиткой. Иосиф Флавий сообщает, что кушитка (называемая им эфиопской царевной Тарбис) стала женой Моисея ещё до бегства из Египта — он женился на ней во время южной военной кампании, будучи военачальником в египетском войске. Современные комментаторы Библии сходятся на мнении, что темнокожая кушитка и Сепфора — это две разные женщины, поскольку двоежёнство было законным ещё со времён Иакова. Тем не менее, некоторые исследователи описывают Сепфору как темнокожую кушитку.

В литературе 
 В цикле Марселя Пруста "В поисках утраченного времени" Шарль Сван сравнивает Одетту де Креси с Сепфорой.

В кинематографе 
 1998 — мультипликационный фильм «Принц Египта» — экранизация событий Исхода. Сепфору озвучила Мишель Пфайффер.
 Мультипликационный фильм «Десять заповедей» (2007) и одноимённые фильмы 2006 года.
 2014 — художественный фильм «Исход: Цари и боги», роль исполнила Мария Вальверде.
 2015/16 — в бразильской библейской теленовелле «Десять заповедей» () роль Сепфоры исполнила Жизель Итие.

Сепфора в современном мире 
 Имя Ципора () можно найти в современном Израиле; часто встречаются сокращённое имя Ципи.
 В русских монастырях остались обычаи называть монашествующих именами святых, в том числе и библейскими: наша современница с таким именем — схимонахиня Сепфора (Шнякина).

Примечания 

Женщины Пятикнижия
Персоналии по алфавиту
Жёны Моисея
Женщины Ветхого Завета
Книга Исход
Мадианитяне